Бои за Красный Лиман () — серия боёв в 2014 году за контроль над городом Красный Лиман во время вооружённого конфликта на востоке Украины.

Предпосылки 
12 апреля 2014 года, на 5-й день после провозглашения Донецкой Народной Республики, сепаратисты захватили городской отдел милиции Красного Лимана (одновременно с захватом зданий СБУ и милиции в Славянске). Инициативу на себя в переговорном процессе принял городской голова Леонид Перебейнос. В ходе переговоров было принято решение об уходе войск ДНР из города.

И. о. министра внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в Красном Лимане нападение сепаратистов с короткоствольными автоматами серии АК10х было отбито силами милиции и городскими дружинниками.

Однако уже 30 апреля, когда почти 40 вооружённых сепаратистов ворвались на сессию горсовета, взяв депутатов и обычных людей в заложники, заставили руководство города включить в голосование вопрос о признании независимости Донецкой Народной Республики. Сепаратисты контролировали блокпосты на въезде в город.

8 мая 2014 года в Грековском лесу на Луганщине было найдено сожжённое вместе с автомобилем тело председателя Краснолиманского отделения Всеукраинского общества «Просвита» им. Тараса Шевченко Валерия Сала, которого сторонники ДНР похитили за день до того в центре села Шандригологово Краснолиманского района.

Течение событий 
3 июня украинские войска перешли в наступление, выдвинув требование о сложении оружия. При этом мирное население было предупреждено о начале боевых действий. К середине дня была зачищена южная и центральная часть города. Вечером и. о. Президента Украины Александр Турчинов заявил, что украинская власть восстановила контроль над Красным Лиманом.

В течение 3—4 июня СБУ и МВД Украины провели спецоперацию по задержанию сепаратистов, в ходе которой был ликвидирован укреплённый военной техникой опорный пункт в городской больнице, с середины апреля занятой сепаратистами. В результате операции погиб один человек. 5 июня была возобновлена работа городского совета и городского управления милиции.

5 июня над горсоветом Красного Лимана был поднят украинский флаг. Патрулирование в городе начало спецподразделение МВД «Артёмовск». В тот же день, указом Президента Украины, главой Краснолиманской РГА был назначен Константин Матейченко.

Бои 19 июня 
Казаки  отошли после начала боя, не оказывая сопротивления. Оборону на перекрёстке дорог Ямполь-Северск по приказу И. И. Стрелкова занял батальон сепаратистов под командованием Е. Скрипника ("Прапор"). Состав: 150-180 бойцов, 2 миномёта (располагались в тылу и из-за отсутствия корректировщиков и обученных командиров - в бою реального участия не приняли), 1 БРДМ (был захвачен украинцами), 2 СПГ-9 (один был уничтожен в самом начале боя прямым попаданием), 2 АГС, 2 "Утёса".

После первой атаки, которую сепаратисты отбили, они смогли отбуксировать КамАЗом одну из трёх подбитых БМД, впоследствии переданную батальону «Призрак». После этой атаки Игорем Стрелковым в район Ямполя и Закотного был направлен пулеметно-противотанковый взвод под командованием Арсена Павлова («Моторолы»). Однако основные силы батальона сепаратистов второй атакой были рассеяны и отступили с обороняемых позиций.

Украинские разведчики в тот день получили приказ — проникнуть в район скопления сепаратистов и превентивными ударами обезвредить их. Через несколько километров движения, возле села Кривая Лука, десантники попали в засаду — по ним открыли огонь из стрелкового оружия, гранатомётов, миномётов. Разведчики использовали дымовые гранаты, заняли подходящие для обороны боевые позиции, через несколько часов ожесточённого боя войска ДНР были побеждены.

В результате операции 19 июня погибли 16 военнослужащих Вооружённых сил Украины, потеряны 3 БМД, 1 БМП, 1 танк, 2 КАМАЗа.

См. также 
 Бои за Лиман

Сражения вооружённого конфликта на востоке Украины
2014 год на Украине
Июнь 2014 года
Бои за Лиман
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
2014 год в Донецкой области
Игорь Стрелков